Te Deum – inno cristiano
 Te Deum – composizione di Jean-Baptiste Lully del 1677
 Te Deum – composizione di Marc-Antoine Charpentier del 1692
 Te Deum – composizione di Anton Bruckner del 1881
 Te Deum – composizione di Giuseppe Verdi del 1898
 Te Deum – album di Roberto Juri Camisasca del 1988